Příjmení Cross nese více různých osobností:

 David Cross (hudebník) (* 1949) – britský houslista
 Donna Woolfolk Crossová (* 1947) – americká spisovatelka
 Henri-Edmond Cross (1856–1910) – francouzský malíř a grafik
 Christopher Cross (* 1951) – americký zpěvák a kytarista
 Marcia Crossová (* 1962) – americká herečka
 Mark Cross (* 1965) – hard rockový a heavy metalový bubeník
 Richard Assheton Cross (1823–1914) – britský státník
 Rob Cross (* 1990) – britský profesionální šipkař

Slovo Cross může také znamenat:
 anglicky kříž
 součást názvů některých míst:
 King's Cross St. Pancras
 Charing Cross
 Charing Cross Road
 Nádraží King's Cross
 Cross River